Obfuscatie (software)
 Obfuscatie (hardware)
 Obfuscatie (locatie)
 Obfuscatie (taal)
 Obfuscation (nummer) - nummer van Between the Buried and Me